Musée juif de Belgique, à Bruxelles
  Musée juif de Berlin
  Musée juif de Bucarest
  Musée national du judaïsme italien et de la Shoah à Ferrare
  Musée juif de Londres
 musée du Judaïsme marocain à Casablanca
 Musée du Montréal juif
 Musée juif de New York
 Museum of Jewish Heritage, situé à New York
 musée de l'Histoire des Juifs polonais
 Musée juif de Prague
 Musée juif de Suisse
 Musée juif situé à Worms
 Musée juif et Centre de tolérance situé à Moscou

Voir aussi 
Liste des musées juifs en France